Název Končiny má více sídel:
 Končiny (Jablonec nad Jizerou), část obce Jablonec nad Jizerou v okrese Semily
 Končiny (Zábrodí), místní část obce Zábrodí v okrese Náchod zahrnující jižní část osady Kostelecké Končiny a osadu Zábrodské Končiny
 Kostelecké Končiny (Červený Kostelec), severní část osady Kostelecké Končiny v místní části Horní Kostelec města Červený Kostelec v okrese Náchod
 Končiny (Kunvald), část městyse Kunvald v okrese Ústí nad Orlicí
 Končiny (Sloupnice), vesnice v obci Sloupnice v okrese Svitavy
 Končiny 1.díl, část obce Sloupnice v okrese Svitavy v k. ú. Dolní Sloupnice
 Končiny 2.díl, část obce Sloupnice v okrese Svitavy v k. ú. Horní Sloupnice
 Končiny (Slatina nad Úpou), osada obce Slatina nad Úpou v okrese Náchod
 Končiny (Horní Branná) malá osada obce Horní Branná v Okrese Semily

Externí odkazy